Wereldkampioenschap hockey voor junioren 2013 (mannen)
 Wereldkampioenschap hockey voor junioren 2013 (vrouwen)